Vitovlje bezeichnet

 Vitovlje (Nova Gorica), eine Ortschaft im westlichen Slowenien
 Vitovlje (Travnik), eine Ortschaft im zentralen Bosnien und Herzegowina